Збір — платіж до бюджету
 Збір — лікарська форма
 Збір — організація локальної релігійної спільноти, вживається переважно щодо протестантських деномінацій.
 Сільські збори

Див. також 
 Кальвінський збір